Švicarska nogometna reprezentacija (poznata kao Schweizer Nati na njemačkom, La Nati na francuskom, i Squadra nazionale na talijanskom) je nacionalna nogometna reprezentacija Švicarske i u vlasništvu je SFV-a (Švicarski nogometni savez).

1954., bili su domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva, dok su 2008. zajedno s Austrijom bili domaćini Europskog nogometnog prvenstva.

Najbolji uspjeh na Svjetskim prvenstvima bilo je četvrtfinale, koje su dosegli tri puta, 1934., 1938. i 1954.

Trenutačni sastav 
Švicarski izbornik objavio je konačni popis igrača 9. studenog 2022.

Nastupi i golovi zadnji put su ažurirani 27. rujna 2022. nakon utakmice protiv Češke.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Gibraltarom: 18. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova i nastupa unesen poslije utakmice sa Gibraltarom: 18. studenog 2019.

Izbornici

Izvori 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Švicarskoj
Nogomet